Arpad – altro nome con cui è nota la città siriana di origine fenicia di Arados
Árpád – capo degli Ungari e fondatore della casa degli Arpadi
Árpád – altro nome della dinastia ungherese degli Arpadi
Árpád – nome proprio di persona maschile ungherese